

География 
 Биф (остров) — остров в составе Британских Виргинских островов.

Хип-хоп 
 Биф (хип-хоп) — вражда между представителями хип-хоп культуры.